Shadow Zone е трети студиен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 7 октомври 2003 г. от Warner Bros. Белязан от много смени в състава и стилистични промени, албумът бележи доста по-мелодичен звук отколкото, които и да било други в дискографията им, междувременно оставайки в границите на индустриалния им и ню метъл звук.

Състав 
 Уейн Статик – вокали, китара, клавиши
 Трип Ейсен – китара
 Тони Кампос – бас

Допълнителен състав 
 Джош Фрийс – барабани
 Кен Джей – клавиши

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2003 година